Otto Ziller ist der Name folgender Personen:

* Otto Ziller (1840–1914), deutscher Unternehmer, siehe Ziller (Baumeisterfamilie) #Otto Heinrich
 Otto Ziller (Politiker) (1875–nach 1939), deutscher Politiker (DNVP) 
 Otto Ziller (Architekt) (1889–1958), deutscher Architekt